Luftguitar har flere betydninger:
 Luftguitar – basis artikel, definition
 Luftguitar (DM) – danske mesterskaber i luftguitar-spil